Дюмустье — семья придворных художников, на протяжении пяти поколений служившая французским королям из династий Валуа и Бурбонов.

Наиболее яркие представители:
 Жоффруа Дюмустье (1500 или 1510—1573) — французский портретист, придворный художник Франциска I, Генриха II, Елизаветы Австрийской, Екатерины Медичи и Луизы Лотарингской.
 Этьен Дюмустье (1520 или 1540—1603) — французский придворный художник королей из династии Валуа и Генриха IV Бурбона
 Пьер Дюмустье (между 1540 и 1545 (?)—1625) — французский портретист, придворный художник Генриха III и Екатерины Медичи.
 Косм Дюмустье (до 1545—1605) — французский портретист, придворный художник Екатерины Медичи, Генриха III, Маргариты Валуа, королевы Наварры, Генриха IV. 
 Даниель Дюмустье (1574—1646) — французский портретист, придворный художник Генриха IV и Людовика XIII.

Генеалогическое древо

Примечания